Terror Rojo hace referencia a varios artículos:

Terror Rojo (Francia): parte de la época conocida como El Terror, período inmediatamente posterior a la Revolución francesa, caracterizada por su extrema violencia y numerosas ejecuciones a cargo de los jacobinos;
Terror Rojo (Rusia): en la Rusia Soviética previa a la formación de la Unión Soviética existió una campaña de arrestos y ejecuciones masivas conducida por las fuerzas bolcheviques inmediatamente después de la Revolución de Octubre, entre 1918 y 1922;
Terror Rojo (Hungría)
Terror Rojo (España): expresión utilizada por el bando sublevado para referirse a la represión en la zona republicana durante la Guerra Civil Española;
Terror Rojo (China): campaña llevada a cabo por la Guardia Roja china entre 1966 y 1967;
Terror Rojo (Etiopía): campaña de represión llevada a cabo por el Derg, presidido por Mengistu Haile Mariam en 1977 y 1978;